Hammarström ist der Familienname folgender Personen:

 Göran Hammarström (1922–2019), schwedischer Romanist und Sprachwissenschaftler
 Inge Hammarström (* 1948), schwedischer Eishockeyspieler
 Klara Hammarström (* 2000), schwedische Popsängerin
 Kristin Hammarström (* 1982), schwedische Fußballspielerin
 Marie Hammarström (* 1982), schwedische Fußballspielerin
 Matz Hammarström (* 1959), schwedischer Politiker der Miljöpartiet de Gröna
 Peter Hammarström (* 1969), schwedischer Eishockeyspieler